Øst for paradis har flere betydninger:
 Øst for paradis (bog) – en roman af John Steinbeck
 Øst for paradis (film) – en filmatisering af romanen
 Øst for Paradis (biograf) – en biograf i Aarhus